Nom ancien de l'Irlande (ou Erin) donné parfois dans des tournures poétiques.
 Abréviation de Eiga Rinri Kanri Iinkai (映画倫理管理委員会), organisme indépendant d'auto censure du cinéma au Japon.